Зорница (болг. Зорница) — многозначное понятие, которое может обозначать:

Географические объекты Болгарии 

 Зорница (Благоевградская область) 
 Зорница (Бургасская область) 
 Зорница (Варненская область) 
 Зорница (Кырджалийская область) 
 Зорница (Смолянская область) 
 Зорница (Хасковская область)

Персоналии Болгарии 

 Зорница Маринова — болгарская гимнастка
 Зорница Попова — болгарский композитор